Čchien-si může být:

 Čchien-si (Che-pej) – okres v městské prefektuře Tchang-šan v provincii Che-pej;
 Čchien-si (Kuej-čou) – městský okres v městské prefektuře Pi-ťie v provincii Kuej-čou.